Con il termine Venaria Reale si può cercare:

 Venaria Reale – Città di circa 35.000 abitanti a nord di Torino
 Reggia di Venaria Reale – Reggia di Casa Savoia
 Parco La Mandria o Parco Regionale di Venaria Reale – Grande parco regionale vicino a Venaria Reale
 Venaria Reale – Ex casino di caccia borbonico a Colorno, in provincia di Parma